Carbon County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Carbon County (Montana) – okres státu Montana
 Carbon County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Carbon County (Utah) – okres státu Utah
 Carbon County (Wyoming) – okres státu Wyoming